Valovis steht für:

Valovis Bank
genutzte Marke, siehe Targobank #Übernahme eines Teils der Valovis Bank
Valovis Commercial Bank